Saint-Ambroix kan syfta på:
 Saint-Ambroix, Cher
 Saint-Ambroix, Gard